SOR:
 SOR Libchavy
 Starfire Optical Range